«Алжирская сюита» может означать:
 «Алжирская сюита», соч. 60 (1880) — музыкальное произведение Камиля Сен-Санса.
 Алжирская сюита (1972) — музыкальное произведение Рауфа Гаджиева.